Mimmi ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Mimmi (* 1942), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Marcello Mimmi  (1882–1961), Erzbischof von Neapel und Kurienkardinal

Siehe auch:
 Die Mimmi’s
 Mimi